Il Caledonia AIA è una società calcistica trinidadiana.

Palmarès

Competizioni nazionali
Coppa di Trinidad e Tobago: 3
2008, 2011-2012, 2012-2013
Coppa di Lega di Trinidad e Tobago: 2
2011, 2012
Trinidad e Tobago Goal Shield: 1
2012
Trinidad e Tobago Pro Bowl: 1
2008

Competizioni internazionali
CFU Club Championship: 1
2012

Altri piazzamenti

Secondo posto: 2010-2011, 2012-2013
Terzo posto: 2005, 2009, 2011-2012

Finalista: 2007

Finalista: 2001, 2007

Finalista: 1998

Organico

Rosa 2008-2009

Collegamenti esterni